Sarrazac (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sarrazac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje